Европейская партия Армении (арм. Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն) — проевропейская политическая партия в Армении. Была основана 6 ноября 2018 года режиссером Тиграном Хзмаляном.

История 
Учредительный съезд Европейской партии Армении состоялся 6 ноября 2018 года в Ереване. Тигран Хзмалян был избран председателем партии.

Затем партия опубликовала свой устав и манифест, а также завершила регистрацию в Министерстве юстиции 13 ноября 2018 года. В настоящее время партия не представлена в парламенте. Тигран Хзмалян подтвердил, что партия продолжит действовать в качестве оппозиции и продолжит свою деятельность по привлечению правительства к вступлению в Европейский Союз. После выборов 2018 года партия очень скептически отнеслась к премьер-министру Николу Пашиняну, заявив, что «новое правительство Армении не смогло избавить страну от российской оккупации».

Мероприятия 
Во время захвата заложников в Ереване в 2016 году лидер партии Тигран Хзмалян сочувствовал захватчикам заложников и заявил, что «борьба с русским колониализмом была самым важным сигналом для захвата заложников».

В апреле 2016 года, Тигран Хзмалян провел пресс — конференцию с Паруйром Айрикяном, лидером союза Национального самоопределения. Оба лидера объявили о создании массовой петиции, которая будет подписана гражданами, призывающими правительство отказаться от сотрудничества с Россией и углубить свои связи с европейскими институтами.

13 сентября 2018 года члены партии протестовали возле правительственных зданий, выступая против отправки армянских войск в Сирию. Тигран Хзмалян заявил, что "Армения пойдет против всего мира, поддержав Россию в Сирии. Весь цивилизованный мир против новых военных операций в Сирии ".

11 ноября 2018 года Европейская партия Армении организовала церемонию у Цицернакабердского мемориала Геноцида армян, чтобы почтить память солдат и мирных жителей, погибших во время Первой мировой войны.

После парламентских выборов в Армении в 2018 году Тигран Хзмалян заявил: «Каждые последующие свободные выборы ослабят путь многовековой зависимости и позволят Армении стать ближе к Европе. Одно поколение, которое смотрит на Европу, заменяет поколение, которое всегда смотрело на Москву. И это в конечном итоге создает основу для основательных изменений».

12 января 2019 года члены партии провели акцию протеста у 102-й российской военной базы в Гюмри и у посольства России в Ереване. Партия активно призывает к закрытию российской военной базы. В знак протеста Тигран Хзмалян заявил, что «Армения будет независимой. Иностранным войскам нет места в Армении. Отношения между Арменией и Россией будут улучшаться только в условиях равенства, а не путем колонизации».

В апреле 2019 года партия опубликовала заявление, осуждающее Присоединение Крыма к Российской Федерации, и заявила о своей поддержке территориальной целостности Украины. В заявлении также содержится призыв к воссоединению Арцаха с Арменией.

Во время интервью в мае 2019 года Хзмалян предупредил, что Россия продолжает шантажировать Армению и пытается остановить любые прогрессивные реформы, происходящие в стране.

В октябре 2019 года члены партии протестовали против членства Армении в Евразийском союзе возле здания правительства Армении в Ереване. Протестующие скандировали «Армения — это Европа». При этом лидер партии Хзмалян пообещал, что акции протеста перед правительственными зданиями будут продолжаться почти каждый день, пока Армения не выйдет из Евразийского союза.

22 ноября 2019 года члены партии прошли от Площади Республики до посольства США в память бывшего президента США Вудро Вильсона и его концепции Вильсоновской Армении. Марш был озаглавлен «Спасибо, Америка».

30 ноября 2019 года Тигран Хзмалян призвал правительство Армении признать украинский голодомор геноцидом. Хзмалян заявил, что «признание Геноцида в Голодоморе является необходимостью для Армении, без которой мы не можем ожидать, что мир признает Геноцид армян. Для армян европейского мышления именно Украина является эталоном борьбы против империализма и колониализма» во время выступления в посольстве Украины в Ереване.

В мае 2020 года Тигран Хзмалян подписал декларацию вместе с двумя другими политическими деятелями, призывающую правительство Пашиняна провести досрочные парламентские выборы.

Идеология 
Партия имеет проевропейские взгляды и поддерживает евроинтеграцию Армении. Партия выступает против нынешнего членства Армении в Евразийском союзе и считает, что Армения должна незамедлительно начать первые шаги по вступлению в Европейский Союз. Партия также поддерживает включение Армении в глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС. В ходе пресс-конференции председатель партии Тигран Хзмалян заявил, что «мы убеждены, что Армения является европейским государством, что мы не только европейцы, но и ключевая культура для Европы». Хзмалян также заявил, что Евразийский союз является коррумпированной, враждебной и колониальной системой и что Европейская партия Армении будет противодействовать нынешнему членству Армении, поддерживая развитие Армении как европейского государства в европейской семье государств. Партия также поддерживает Россию в стремлении вступить в ЕС и поддерживает развитие более тесных отношений между Арменией и Грузией, Украиной, странами Балтии и Ираном.

Манифест партии отдает приоритет установлению сильной и стабильной демократии в Армении, ликвидации всех форм дискриминации, а также защите прав человека, социальной справедливости и свободных выборов. Кроме того, партия выступает за вступление Армении в НАТО и выход из Организации Договора о коллективной безопасности.

Лидер партии Хзмалян заявил, что не будет против создания политического альянса с другими партиями, придерживающихся аналогичных взглядов, такими как панармянская партия «Сасна црер». Хзмалян заявил: «Мы находимся в ситуации, когда радикальная оппозиция и демократические силы должны объединиться и потребовать стратегии объединения Армении с западными державами».

Партия также скептически относится к партии «Процветающая Армения» и ее лидеру Гагику Царукяну, называя их обоих действующими в интересах России.

Примечания

Ссылки 
 Европейская партия Армении в Facebook
 Армения оккупированная страна. Тигран Хзмалян создает европейскую партию
 
Политические партии Армении
Политические партии, основанные в 2018 году
Страницы с непроверенными переводами